Тхимпху (дзонг-кэ ཐིམ་ཕུ་, тиб. ཐིམ་ཕུག་) — многозначный термин; топоним.

 Тхимпху — столица Бутана, с давних времён являлся столицей исторической провинции Тхимпху.
 Тхимпху — дзонгхаг в Бутане, относится к западному дзонгдэю. 
 Тхимпху — одна из девяти исторических провинций Бутана.